Очаків — місто в Миколаївської області України, адмінінстративний центр Очаківского району;
 Очаків — бронепалубний крейсер Чорноморського флоту Російської імперії;
 Очаків — великий протичовновий корабель Чорноморського флоту СРСР і Російської Федерації.